«Полностью вменяемый» () — канадская кинокомедия 1991 года режиссёра Ива Симоно, сценаристов Юджина Липински и Пола Куоррингтона. Главные роли в фильме исполнили Робби Колтрейн, Майкл Райли и Кеннет Уэлш.

Описание сюжета 
Алонсо Тёрнер является обычным парнем и мечтает об открытии собственного ресторана, совместив это со своей страстью к опере. Его жизнь круто меняется, когда он встречается с Ренцо, и они решают вложиться в интересное дело — открыть итальянский ресторан с официантами-оперными певцами в соответствующих костюмах.

В ролях 
 Робби Колтрейн — Алонсо Тёрнер
 Майкл Райли — Ренцо Парачи
 Дебора Дюшен — Дениза
 Юджин Липински — безнадёга
 Кеннет Уэлш — Чарли Глезби
 Патриция Гейдж — миссис Хэтэуэй
 Джек Метьюз — Дуэйн Бикл (в титрах указан как Джек Николс)

Создатели фильма 

 Режиссёр — Ив Симоно
 Авторы сценария — Юджин Липински, Пол Куоррингтон
 Продюсеры — Майкл Барнс, Гарри Дитсон
 Редактор — Рональд Сандерс
 Композитор — Ричард Грегори
 Оператор — Ален Дости

История проката

Даты премьер 
Даты приведены в соответствии с данными IMDb.  — 15 февраля 1991 года (премьерный показ в Нью-Йорке)
  — апрель 1991 года
  — 10 мая 1991 года

Награды и номинации 
Список наград и номинаций приведён в соответствии с данными IMDb.

Награды

Номинации

Примечания 

Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии Канады
Кинокомедии 1991 года
Фильмы Канады 1991 года
Фильмы Ива Симоно